Селище міського типу:
 Томаківка — Дніпропетровська область, Томаківський район, районний центр
Села:
 Томаківка — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Томаківка — Дніпропетровська область, Солонянський район
Річка:
 Томаківка — річка на Запорізькій гряді, права притока Дніпра; впадає в Каховське водосховище
Острів:
 Томаківка — острів на Дніпрі, де існувала Запорізька Січ
Автостанція:
 Томаківка — головна автостанція районного центра смт Томаківка

Див. також 
 Томаківська Січ